Mistyfikacja
 Mistyfikacja (powieść Harlana Cobena)
 Mistyfikacja (powieść Douglasa Prestona)
 Mistyfikacja (film 1991)
 Mistyfikacja (film 2010)